Pierre-Louis Besombes est un auteur franco-espagnol de romans de fantasy et de romans historiques, né le  à Paris.

Il est l'auteur d'un cycle de fantasy intitulé Spiris. Le premier roman, Spiris, le chant de la pierre, est paru en  aux Editions Quintessence/Piktos. Le deuxième volume, Spiris, le faiseur de foudre, a été publié en  aux Éditions Quintessence/Piktos.

Le troisième et dernier volume de la saga, Spiris et le souffle infini, est paru en , chez le même éditeur.

Le deuxième volume, Spiris, le faiseur de foudre, s'est classé finaliste au Prix Merlin 2008 pour le Meilleur Roman francophone de Fantasy/Fantastique. 

En  est paru aux Éditions Quintessence/Piktos Les Coïncidences fantastiques de Spiris où l'auteur explique la genèse de la trilogie et les coïncidences étonnantes survenues lors de l'écriture de la trilogie.

En , il publie aux Editions L'Harmattan, Le Templier et la Sainte Lance, un roman historique qui se situe en Syrie franque du temps des croisades.

En octobre 2021, il publie chez Nombre 7 Editions, un roman historique sur l'Egypte, La Prophétie de Thot.

Diplômé d'école de commerce, Kedge, Marseille, l'auteur est également responsable des relations avec les analystes de l'industrie, chez Thales.

Notes et références

Liens externes

Dailymotion, interview de l'auteur sur la TNT

Écrivain français du XXIe siècle
Écrivain français de fantasy
Naissance en novembre 1966
Naissance à Paris